Toto je seznam měst v Uzbekistánu.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 40 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva (SO) z 12. ledna 1989, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2009 a správní jednotky (vilajáty a Republika Karakalpakstán), do nichž jednotlivá města náleží. Hlavní město Taškent má zvláštní status a nepatří do žádné provincie. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst v Kazachstánu
 Seznam měst v Kyrgyzstánu
 Seznam měst v Tádžikistánu
 Seznam měst v Turkmenistánu

Externí odkazy 
 
 State Committee on statistics
 City Population - statistické údaje o uzbeckých městech

 
Uzbekistán
města